Mieder bezeichnet:
 Mieder, Kleidungsstück

Mieder ist der Familienname folgender Personen:
 Eckhard Mieder (* 1953), deutscher Journalist
 Wolfgang Mieder (* 1944), deutscher Philologe